Бодрствование — состояние активности соматической нервной системы, являющееся противоположностью сна, который предназначен для отдыха этой системы. У взрослых людей бодрствование и сон — два основных физиологических состояния, возникающие циклически, причём примерно 2/3 суток приходится на бодрствование.

Состояние бодрствования, как и сон, можно изучить объективно, зарегистрировав биоэлектрическую активность мозга. Бодрствование характеризуется возникновением в ЭЭГ волн альфа и бета.

Поддержание бодрствования мозгом 
Бодрствование происходит путем сложного взаимодействия нескольких нейромедиаторных систем, возникающего в стволе мозга и проходящего через  мозг, гипоталамус, таламус и базальный отдел переднего мозга. Задний гипоталамус играет ключевую роль в поддержании корковой активации, лежащей в основе бодрствования. Несколько систем, возникающих в этой части мозга, контролируют переход от бодрствования в сон и сна в бодрствование. Гистаминовые нейроны в некоторых отделах заднего гипоталамуса проецируют на весь мозг и идентифицируют в мозге пробуждающую от сна систему. Другая ключевая система — та, что обеспечивает выработку орексинов (также известных как гипокретинов), влияющих на нейроны. Недостаток орексинов был назван причиной нарколепсии.

Было предположено, что плод не бодрствует. У него наступает состояние бодрствования лишь при рождении, из-за стресса процесса родов и активации голубого пятна.

См. также 
 Оперативный покой

Примечания

Библиография 
 Bogusław Kazimierz Gołąb, Władysław Zygmunt Traczyk, Michał Karasek: Anatomia i fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986, s. 401. ISBN 83-200-1075-6.

Сомнология
Сон